Nassoro ist der Nachname von:
 Mfaume Ali Nassoro (* 1984), tansanischer Fußballschiedsrichter
 Michael Nassoro, tansanischer Boxer
 Yahmi Nassoro Dovutwa, tansanischer Politiker